I Feel for You – album di Chaka Khan del 1984
 I Feel for You – singolo di Chaka Khan del 1984
 I Feel for You – singolo di Bob Sinclar del 2001